Fänger ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Fänger (1925–2016), deutscher Fechter, deutscher Meister und Olympiateilnehmer
 Rosalie Fänger (1900–2000), deutsche Politikerin (KPD)

Fänger bezeichnet:
 Catcher, ein Spieler bzw. eine Position beim Baseball und Softball

Der Fänger steht für:
 Der Fänger, US-amerikanisch-britischer Kriminalfilm
 Der Fänger im Roggen, Roman des US-amerikanischen Schriftstellers J. D. Salinger

Siehe auch: 
 Fanger
 Fenger